ESA может означать:

 European Space Agency — Европейское космическое агентство.
 Entertainment Software Association — американская ассоциация производителей видеоигр.
 Enterprise software applications — корпоративные программные приложения
 Entomological Society of America — энтомологическое общество Америки (ESA)
 Ejercito Secreto Anticomunista — Секретная антикоммунистическая армия (ЕSА)